Сен-Бенуа́-ла-Форе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 145 км на південний захід від Орлеана, 34 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 241 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 615,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 [ Розташування муніципалітету Сен-Бенуа-ла-Форе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара